

Nom commun

Domaine militaire
 Blocus, consiste à empêcher un pays, mais aussi une ville, une région ou tout autre entité, de communiquer avec l'extérieur (voir Siège).
 Blocus maritime, investissement d'un littoral par une force navale ennemie pour empêcher les navires de commerce de communiquer avec les ports de commerce.
 Forceur de blocus, navire destiné à fournir les ressources indispensables à des pays ou des régions qui subissent un blocus.

Différents blocus
 Blocus continental, nom donné à la politique suivie par Napoléon qui tentait de ruiner le Royaume-Uni en l'empêchant de commercer avec le reste de l'Europe.
 Liste des ministres français du Blocus
 Blocus de Berlin, du  au , était l'une des crises majeures de la Guerre froide.
 Blocus de Mayence, ou les lignes de Mayence.

Autres sens 
 En Belgique, le blocus désigne la période de congé qui précède une session d'examens dans l'enseignement supérieur et universitaire. Celle-ci est  intégralement consacrée à l'étude de la matière d'examen. D'où les expressions bloquer qui consiste à étudier intensivement plusieurs jours/semaines d'affilée et la bloque qui est l'acte de bloquer. Les périodes de bloque les plus courantes sont les deux semaines de congés de Noël, afin de préparer la session d'examens de janvier, et en mai, début-juin, précédent la session de juin.
 Dans le domaine du problème d'échecs, la clé est dite de blocus si, bien qu'elle ne crée pas de menace directe, tous les coups possibles des noirs lui succédant entraînent un dommage dans la position qui permet le mat. C'est l'équivalent du zugzwang dans une partie.

Nom propre

Cinéma 
 Blocus, film américain de William Dieterle sur la guerre d'Espagne, avec Henry Fonda, sorti en 1938.

Bande dessinée 
 Blocus,  de La Patrouille des Castors.